Mount Abbott oder Mount Abbot steht für:

 Mount Abbott (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mount Abbott (British Columbia), Berg in British Columbia, Kanada
 Mount Sir John Abbott, Berg in British Columbia, Kanada
 Mount Abbott (Western Australia), Berg in Western Australia, Australien
 Mount Abbot (Vereinigte Staaten), Berg in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Mount Abbot (Mount-Abbot-Nationalpark), Berg in Queensland, Australien
 Mount Abbot (Cairns), Berg in Queensland, Australien
 Mount-Abbot-Nationalpark, Nationalpark in Queensland, Australien